James Meriwether ist der Name folgender Personen:

* James Meriwether (Politiker) (1789–1854), US-amerikanischer Politiker (Georgia)
 James Archibald Meriwether (1806–1852), US-amerikanischer Politiker (Georgia)